Пукте има више значења:

 Пукте (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пукте (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пукте (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику